Чикозеро — лимноним:
 Чикозеро — озеро в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Чикозеро — озеро в Пряжинском районе Республики Карелии.
 Чикозеро — озеро в Бокситогорском районе Ленинградской области.

Примечания